Сен-Жерме́н-де-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 120 км на південь від Орлеана, 20 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 245 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 621,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жермен-де-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-де-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер